Ekaterina Naryshkina – nobildonna russa
 Barocco Naryshkin – particolare stile architettonico e di moda formatosi a Mosca nel XVIII secolo
 Michail Michajlovič Naryškin (1798-1863) – nobile e ufficiale russo.
 Natal'ja Kirillovna Naryškina – seconda moglie dello zar Alessio I di Russia